Glonggong (Dolopo)
 Glonggong (Gondang)
 Glonggong (Jakenan)
 Glonggong (Nogosari)
 Glonggong (Wanasari)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing